Сатино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Сатино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Сатино — село в Сивинском районе Пермского края.
 Сатино — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Сатино — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Сатино — деревня в Старицком районе Тверской области.

Усадьба 
 Сатино — усадьба в посёлке Спортбазы в Троицком административном округе города Москвы.

См. также 
 Сатино-Русское
 Сатино-Татарское